Bhopal est un nom propre d'origine indienne.

Toponyme 

 Bhopal, ville et une ancienne principauté de l'Inde, capitale du Madhya Pradesh.
 Division de Bhopal, division territoriale de l'État du Madhya Pradesh.
 District de Bhopal, district de l'État du Madhya Pradesh.
 Archidiocèse de Bhopal, circonscription ecclésiastique de l’Église catholique dans l'État de Madhya Pradesh.
 Catastrophe de Bhopal, due à l'explosion d'une usine de pesticides en 1984.
 État de Bhopal, ancien État princier de l'Inde, ayant existé de 1707 à 1948.

Patronyme 

 Kalwant Bhopal, professeure titulaire au Centre for Research in Race & Education de l'université de Birmingham.

Cinéma 
 Bhopal Express, film indien réalisé par Mahesh Mathai en 1999.